

Patronyme 
 Christine Donlon, actrice, productrice et scénariste américaine.
 Marguerite Donlon, danseuse, chorégraphe et directrice de ballet allemande.
 Peter Donlon, rameur d'aviron américain.

Homonymie de patronyme